Уэйн Монте «Три» Роллинз (; родился 16 июня 1955, Уинтер-Хейвен, Флорида) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

Карьера игрока 
Играл на позиции центрового. Учился в Университете Клемсона, в 1977 году был выбран на драфте НБА под 14-м номером командой «Атланта Хокс». Позже выступал за команды «Кливленд Кавальерс», «Детройт Пистонс», «Хьюстон Рокетс» и «Орландо Мэджик». Всего в НБА провёл 18 сезонов. Один раз включался в 1-ую сборную всех звёзд защиты НБА (1984), а также один раз — во 2-ую сборную всех звёзд защиты НБА (1983). Один раз был лидером регулярного чемпионата НБА по блок-шотам (1983). Всего за карьеру в НБА сыграл 1156 игр, в которых набрал 6249 очков (в среднем 5,4 за игру), сделал 6750 подборов, 660 передач, 512 перехватов и 2542 блок-шота.

В 1975 году Роллинз стал в составе сборной США чемпионом Панамериканских игр в Мехико.

Карьера тренера 
После завершения карьеры тренировал команду ЖНБА «Вашингтон Мистикс», а также клуб «Гринвилл Грув», выступавший в лиге развития НБА.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика в NBA на сайте Basketball-reference.com
 Тренерская карьера в WNBA на сайте Basketball-reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Клемсон Тайгерс» (баскетбол)
Чемпионы Панамериканских игр по баскетболу
Игроки сборной США по баскетболу
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Орландо Мэджик»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Орландо Мэджик»
Тренеры «Вашингтон Уизардс»
Тренеры «Индиана Пэйсерс»
Тренеры «Вашингтон Мистикс»